Roxane, de eerste vrouw van Alexander III de Grote
 Roxane, Vlaams zangeres
 Philips-Roxane te Weesp, een fabriek van vitamine D en voorloper van Philips-Duphar
 Roxane (Cyrano), de geliefde van Cyrano de Bergerac in het gelijknamige toneelstuk